Papias ist der Name folgender Personen:

 Papias (Feldherr), römischer Admiral im 1. Jahrhundert v. Chr.
 Papias (Koroplast), griechischer Koroplast im 1. Jahrhundert v. Chr. und n. Chr.
 Papias von Hierapolis, Bischof im 1./2. Jahrhundert
 Papias (Bildhauer) griechischer Bildhauer im 2. Jahrhundert
 Papias (Sohn des Papias), griechischer Bildhauer im 3. Jahrhundert
 Papias (Lexikograph), Lexikograph im 11. Jahrhundert